Thierry Fournier peut désigner :
 Thierry Fournier (1959-), un joueur français de rugby à XV ;
 Thierry Fournier (1960-), un artiste plasticien français ;
 Thierry Fournier (-), un acteur.

Voir aussi